Сан-Мартіно-Альфієрі — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті
 Сан-Мартіно-аль-Тальяменто — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне
 Сан-Мартіно-Буон-Альберго — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона
 Сан-Мартіно-Валле-Каудіна — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно
 Сан-Мартіно-далл'Арджине — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя
 Сан-Мартіно-д'Агрі — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Потенца
 Сан-Мартіно-дель-Лаго — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона
 Сан-Мартіно-ді-Венецце — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Ровіго
 Сан-Мартіно-ді-Фініта — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Сан-Мартіно-ін-Бадія — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано
 Сан-Мартіно-ін-Пассірія — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано
 Сан-Мартіно-ін-Пенсіліс — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Кампобассо
 Сан-Мартіно-ін-Ріо — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Реджо-Емілія
 Сан-Мартіно-ін-Страда — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лоді
 Сан-Мартіно-Канавезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Сан-Мартіно-Санніта — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто
 Сан-Мартіно-Сіккомаріо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія
 Сан-Мартіно-сулла-Марручина — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція К'єті